Great South Run — ежегодный шоссейный 10-мильный пробег, который проводится в Портсмуте, Великобритания. Является одним из самых престижных беговых соревнований в стране. По критерию IAAF имеет золотой статус. Основателем пробега является бывший легкоатлет Брендан Фостер.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Пробеги